Бе́нтли (Bentley) — английская фамилия. Известные носители:

 Бентли, Алекс (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Бентли, Вильсон (1865—1931) — один из первых известных фотографов снежинок.
 Бентли, Даг (1916—1972) — канадский хоккеист, нападающий; член Зала хоккейной славы.
 Бентли, Дерек (1933—1953) — невиновный человек, чья казнь стала одним из самых известных случаев судебной ошибки.
 
 Бентли, Диркс (род. 1975) — американский исполнитель кантри-музыки.
 Бентли, Дэвид (1984) — английский футболист.
 Бентли, Макс (1920—1984) — канадский хоккеист, нападающий; член Зала хоккейной славы.
 Бентли, Маркус (род. 1967) — британский актёр, певец, шоумен.
 Бентли, Ричард (1662—1742) — английский учёный.
 
 Бентли, Рой (1924—2018) — английский футболист и тренер.
 Бентли, Сай (1850—1873) — американский бейсболист.
  (1888—1971) — основатель компании Bentley Motors.
 Бентли, Уэс (род. 1978) — американский актёр.
 Бентли, Эдмунд Клирихью (1875—1956) — английский писатель.
 Бентли, Элизабет (1908—1963) — член Компартии США, агент ИНО НКВД (1938—1945).

 Персонажи
 Bentley — персонаж из серии игр Sly Cooper.

 Железнодорожные станции
  — большой железнодорожный вокзал Бентли, находится на береговой линии Саншайн-Пойнт, ветке Великой Восточной магистрали, на востоке Англии.
  — железнодорожная станция Бентли в графстве Гэмпшир, Англия.
  — железнодорожная станция Бентли в графстве Суффолк, Англия.
  — железнодорожная станция Бентли в графстве Саут-Йоркшир, Англия.
  — железнодорожная станция Бентли в графстве Уэст-Мидлендс, Англия.

 Другое
  — английский литературный журнал, автор Ричард Бентли.
  — нелётная Королевская военно-воздушная станция вблизи Станмора в лондонском районе Бороу.

См. также 

 Bentley

Примечания